Гуайта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуайта, Висенте (род. 1987) — испанский футболист, вратарь клуба «Хетафе».
 Гуайта, Джованни (в монашестве Иоанн; род. 1962) — иеромонах Русской Православной Церкви, итальянский историк, исследователь Восточного христианства и писатель.
 Гуайта, Станислас де (1861—1897) — французский поэт, обосновавшийся в Париже, специалист в эзотеризме, каббале и европейском мистицизме.
 Гуайта, Энрике (1910—1959) — аргентинский и итальянский футболист, нападающий. Чемпион мира 1934.

См. также 
 Гуаита